Быченский — русская фамилия. Известные носители:

 Быченский, Алексей Тимофеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2031; 26 ноября 1808.
 Быченский 2-й, Иван Тимофеевич — Георгиевский кавалер; капитан-командор (капитан 1-го ранга); № 2085; 26 ноября 1809.
 Быченский, Михаил Тимофеевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 1861; 26 ноября 1807.
 Быченский, Пётр Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9166; 26 ноября 1853.
 Быченский, Филипп Тимофеевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 1422; 26 ноября 1802.
 Быченский, Иван Тимофеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1674; 5 февраля 1806.

 Быченская, Александра Дмитриевна (1869—1942) — церковный деятель.
 Быченская, Наталия Борисовна — член Северного кружка любителей изящных искусств.